Quang Bình (huyện in Hà Giang), een huyện in de provincie Hà Giang, Vietnam.
 Quang Bình (thị trấn in Hà Giang), een thị trấn in bovengenoemd district.
 Quang Bình (Thái Bình), een xã in district Kiến Xương, provincie Thái Bình, Vietnam